Kiersity (Bartoszyce)
 Kiersity (Elbląg)